Красногородка () — село, входит в Богуславский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 129 человек. Почтовый индекс — 09732. Телефонный код — 4561. Занимает площадь 0,4 км². Код КОАТУУ — 3220685805.

Местный совет 
09732, Киевская обл., Богуславский р-н, с. Побережка

История 
В ХІХ веке село Красногородка было в составе Медвинской волости  Каневского уезда Киевской губернии. В селе была Покровская церковь.

Священнослужители Покровской церкви:
 1802 - священник Андрей Яковлевич Кулматицкий
 1819 - священник Иосиф Иванович Шмигильский
 1819 - дьячок Георгий Иванович Баккалинский
 1819 - пономарь Влас Турянский

Примечания

Ссылки 
 Красногородка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Богуславского района